NGC 7067 (другое обозначение — OCL 208) — рассеянное скопление в созвездии Лебедь.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7067
Лебедь (созвездие)
Рассеянные скопления